Barnett Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnett Mountain (Missouri)
 Barnett Mountain (New York)
 Barnett Mountain (North Carolina)
 Barnett Mountain (South Carolina)
 Barnett Mountain (Tennessee)